Moselle Open 2008 — 11-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Меце, Франция, и являющегося частью ATP Тура 2008 в рамках международной серии соревнований ATP.

В 2008 году турнир прошёл с 29 сентября по 5 октября.

Первым сеянным в одиночном турнире был Иво Карлович (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жо-Вильфрид Тсонга выигрывает 2й одиночный титул в сезоне и 5й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андреас Сеппи сыграл свой 1й одиночный финал в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Арно Клеман выигрывает 1й парный титул в сезоне и 11й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Микаэль Льодра выигрывает 2й парный титул в сезоне и 15й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Клеман и Льодра защитили свой прошлогодний титул.

См. также 
 Moselle Open

 ATP Тур 2008

 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Франция
Теннис
Сентябрь 2008 года
Октябрь 2008 года
2008